

Израильская хоккейная лига в сезоне 2009/2010 
Сезон 2009/2010 — это 19-й сезон ИзХЛ
Начался 6 ноября 2009 года и завершился 2 апреля 2010 года. В четвёртый раз победителями стали хоккеисты команды «Монфорт» Маалот, победившие в финале Айсбергс Бат-Ям со счётом 2:0 Третье место заняли прошлогодние чемпионы «Айс Тайм» Герцлия.

Регламент 
Турнир проходил в 3 этапа. На первом команды разыграли однокруговой турнир. На втором этапе четыре первые команды сыграли в финальном турнире за 1-4 места, а остальные команды в утешительном турнире. Затем в Плей-Офф были разыграны медали первенства.

Участники 
 Айс Тайм Герцлия — чемпион прошлого года,
 Монфорт Маалот — 3-кратный чемпион Израиля и серебряный призёр прошлого года,
 Айсбергс Бат-Ям — бронзовый призёр предыдущего чемпионата, в прошлом сезоне команда выступала под названием «Пираньес» Бат-Ям, а до этого ХК Бат-Ям и Бат-Ям I
 ХК Метула и Маккаби Метула
 Хоукс Хайфа — 6-кратный победитель первенства Израиля
 Тартлес Холон, в прошлом сезоне ХК Мерказ или ХК Ришон ле Цион, ранее называвшаяся Бат-Ям II
 Иглз Реховот

Регулярный чемпионат 

^  Победа/поражение в овертайме

Финальный турнир

Утешительный турнир

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
ИзХЛ в сезоне 2009/2010 на forums.internationalhockey.net

Израильская хоккейная лига
2009 год в хоккее
2010 год в хоккее